Bucklin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bucklin Township (Kansas)
 Bucklin Township (Missouri)
 Bucklin Township (North Dakota)